Munyaneza est un patronyme rwandais porté par :
 Désiré Munyaneza (1966-), commerçant et criminel rwandais,
 Dorothée Munyaneza, (1982-), chanteuse, actrice, danseuse et chorégraphe britannico-rwandaise.
 Henri Munyaneza, (1984-), footballeur rwandais.
 Didier Munyaneza, (1998-), coureur cycliste rwandais.
Homonymie de patronyme
Patronyme rwandais